

Astronomia
 1281 Jeanne – asteroide della fascia principale
 Cratere Jeanne – cratere sulla superficie di Venere

Cinema
 Jeanne (Jane) – film del 1915 diretto da Frank Lloyd
 Jeanne – film del 1934 diretto da Georges Marret
 Jeanne – film del 2019 diretto da Bruno Dumont

Onomastica

 Jeanne – forma francese del nome proprio di persona italiano femminile Giovanna

Persone 
 Lucie Jeanne (1976) – attrice francese
 Patrick Jeanne (1948) – politico francese

Altro
 Uragano Jeanne – nome di una serie di tempeste tropicali 
 Jeanne – antagonista di Bayonetta

Pagine correlate
Giovanna (nome)
Jean